En linguistique, une assimilation peut être :
Une assimilation phonétique, modification phonétique subie par un son au contact d'un son voisin qui tend à réduire les différences entre les deux ;
Un processus par lequel une communauté linguistique est assimilée culturellement et perd sa langue au profit d'une autre exogène. Voir Conversion linguistique.

Voir